Серге́й Алекса́ндрович Медве́дев:
 Медведев, Сергей Александрович — народный депутат СССР.
 Медведев, Сергей Александрович (род. 1966) — журналист, теле- и радиоведущий, политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Высшей школы экономики.
 Медведев, Сергей Александрович — председатель Постоянного Совета Объединённых дворянских обществ России.